Leiber est le patronyme de :

 Fritz Leiber (1882 - 1949), acteur américain ;
 Fritz Leiber (1910 - 1992), écrivain américain (fils du précédent) ;
 Jerry Leiber (1933-2011) ; Auteur-compositeur
 Otto Leiber (1878-1958), peintre, dessinateur et sculpteur allemand ;
 Robert Leiber (1887-1967), jésuite allemand.